

Niemcy 
1 gmina:
 Rantzau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

1 urząd:
 Rantzau – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg

1 rzeka:
 Rantzau – rzeka w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Inne 
 Rantzau – ród